Record может означать:
 Record, или СПМ «Рекорд» — советский лейбл звукозаписи.
 Record — шведская программа для звукозаписи.
 
  — бразильский телеканал.

См. также 
 Opel Rekord — западногерманская марка автомобиля.